Maximiliaan van Egmont (1509 – Brussel, 24 december 1548) was graaf van Buren en van Leerdam en heer van IJsselstein, Jaarsveld en Sint-Maartensdijk. Ook was hij heer van Cranendonck en Eindhoven. Hij was een zoon van Floris van Egmont en Margaretha van Glymes-Bergen. Vanaf 1540 was hij voor keizer Karel V en sinds 1543 voor koning Filips II van Spanje stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Hij werd in 1528 aangesteld als een van de voogden voor Lamoraal van Egmont nadat diens vader Jan IV van Egmont overleden was. Hij werd in 1531 gekozen als ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

Maximiliaan trouwde in 1531 met Françoise de Lannoy (1513-1562). Zij kregen een dochter:
 Anna van Egmont, die later de eerste echtgenote werd van Willem van Oranje.
Maximilaan had een zoon uit een onbekende relatie:
 Alexander van IJsselstein, (overleden 1597) heer van Gameren. Hij was lid van de Ridderschap van Nijmegen en behoorde in 1566 tot het eedverbond der edelen. Hij droeg de geuzenpenning. Hij was gehuwd met Agnes van Haeften vrouwe tot Gameren. Zij was de dochter van Johan van Haeften heer van Gameren en Lucretia, de bastaarddochter van Reinoud III van Brederode. Agnes was een zuster van Dirk van Haeften, die ook tot de verbonden edelen behoorde.

Maximiliaan ligt begraven in de Sint-Lambertuskerk te Buren.

Voorouders

Zie ook: Van Glymes

Huis Egmont
Graaf van Buren en Leerdam
Heer van IJsselstein
Heer van Cranendonck
Heer van Eindhoven
Egmont, Max
Egmont, M
Egmont, M
Egmont, Max